Сука любовь:

 В кино:
 «Сука любовь» — мексиканский фильм А. Гонсалеса Иньярриту, снятый в 2000 году.

 В музыке:
 «Сука любовь» — композиция, написанная Сергеем Крутиковым (Михей) в 1994—1998 годах.
 «Сука любовь» — музыкальный альбом группы «Михей и Джуманджи», названный по одноимённой песне.

См. также 
 Сука
 Любовь (значения)